Генри Скруп () или Генри ле Скруп () — имя ряда представителей английского дворянского рода Скрупов:

 Генри ле Скруп (до 1268 — 7 сентября 1336) — английский землевладелец и юрист, главный судья Англии в 1317—1323 и 1329—1330 годах, главный судья суда общегражданских исков в 1333 году, главный судья суда казначейства с 1334 года.
 Генри Скруп (около 1312 — 31 июля 1391) — английский аристократ, военачальник и дипломат, 1-й барон Скруп из Месема с 1350 года.
 Генри Скруп (казнён 5 августа 1415) — английский аристократ, 3-й барон Скруп из Месема с 1409 года, рыцарь ордена Подвязки.
 Генри Скруп (4 июня 1418 — 14 января 1459) — английский аристократ, военачальник и дипломат, 4-й барон Скруп из Болтона с 1420 года.
 Генри Скруп (около 1468—1506) — английский аристократ, 6-й барон Скруп из Болтона с 1498 года.
 Генри Скруп (около 1480—1533) — английский аристократ, 7-й барон Скруп из Болтона с 1506 года.
 Генри Скруп (1533/1534 — 1592) — английский аристократ, 9-й барон Скруп из Болтона с 1549 года, рыцарь ордена Подвязки с 1584 года.
 Генри Скруп (умер около 1512) — английский аристократ, 9-й барон Скруп из Месема.
  (около 1570 — 1625), член парламента от Карлайла в 1589, 1593, 1597 и 1601 годах.